Rzut oszczepem kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Olympiastadion w Berlinie.

Tytułu mistrzowskiego z 2016 roku nie obroniła Białorusinka Tacciana Chaładowicz.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, najlepsze osiągnięcie w Europie oraz najlepsze rezultaty na świecie i na Starym Kontynencie przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje 
Minimum kwalifikacyjne: 60,50 (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q). Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Finał 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Uwagi

Przypisy 

Rzut oszczepem kobiet